Gaston van Foix was de naam van meerdere leden van het huis van Foix:
 Gaston I van Foix-Béarn († 1315), graaf van Foix en burggraaf van Béarn;
 Gaston II van Foix-Béarn (1308 † 1343), graaf van Foix en burggraaf van Béarn;
 Gaston III van Foix-Béarn (Gaston Fébus), (1331 † 1391), graaf van Foix en burggraaf van Béarn;
 Gaston IV van Foix, (1425 † 1472), graaf van Foix en burggraaf van Béarn;
 Gaston van Foix-Viana, (1444 † 1470), prins van Viana;
 Gaston van Foix-Nemours (1489 † 1512), graaf van Etampes en hertog van Nemours;
 Gaston I van Foix-Candale, graaf van Benauges en Candale, captal de Buch
 Gaston II van Foix-Candale (1448 † 1500), graaf van Benauges en Candale, captal de Buch
 Gaston III van Foix-Candale († 1536), graaf van Benauges en Candale, captal de Buch